A 2016-os brit Formula–4-bajnokság a sorozat második idénye volt. A bajnokság a Formula–4 szabályrendszerén alapult. A szezon április 2-án vette kezdetét a Brands Hatch versenypályán és szintén ott ért véget október 2-án. Az egyéni bajnokságot Max Fewtrell nyerte meg, míg a csapatoknál a Carlin diadalmaskodott.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Eredmények

Összefoglaló 

Megjegyzés:
 Eredetileg Petru Florescu nyerte meg a versenyt, azonban utólag kizárták, ezért Alex Quinn örökölte meg a győzelmet.
 Eredetileg Jamie Caroline szerezte meg az első rajtkockákat, azonban utólag kizárták, ezért Max Fewtrell örökölte meg a pole-pozíciókat.

Pontrendszer

Versenyzők
( Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Újoncok

Csapatok

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A bajnokság hivatalos weboldala 

BritF416
16